Mariëndaal (Brussel), een park in Brussel
 Mariëndaal (noviciaat), klooster in Velp, Noord-Brabant
 Mariëndaal (landgoed), van rijkswege beschermde historische buitenplaats bij Arnhem
 Mariëndaal (plantage), een voormalige koffieplantage in Suriname
 Mariëndaal (augustinessen), voormalig augustinessenklooster in Diest en Sint-Oedenrode
 Mariëndaal (Utrecht), voormalig vrouwenklooster der cisterciënzers in Utrecht
 Redemptoristinnenklooster Mariëndaal, een klooster in Partij

Zie ook 
 Marienborn (doorverwijspagina)